Рио Сан Хуан има више значења:

 Рио Сан Хуан (Сан Хуан Њуми), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Сан Хуан (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Сан Хуан (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику